Settimio Belluzzi ist der Name folgender Personen:

* Settimio Belluzzi (Politiker, I), san-marinesischer Politiker, Capitano Reggente zwischen 1857 und 1895
 Settimio Belluzzi (Politiker, II), san-marinesischer Politiker, Capitano Reggente 1933, 1937 und 1942